Куэн:

 Куэн — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Куэн (Эндр) — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).

Персоналии 
 Куэн, Луис (1901—1981) — американский прыгун в воду, олимпийский чемпион.
 Куэн, Жюли (род. 1982) — французская теннисистка.